Лос-Лагос () — административная область в центральной части Чили. Область учреждена в 1974 г., в соответствии с  Законом- Декретом (Decreto Ley Nº 575). Включает в себя 4 провинции и 30 коммун. До появления здесь испанцев (1549 г.) основное население региона составляли уильиче.

Территория — 48 583.6 км². Население — 828 708 человек (2017). Плотность населения — 17,06 чел./км².. 

Административный центр — город Пуэрто-Монт.

Расположение 
Область граничит:
 на севере — область Лос-Риос
 на востоке — Аргентина
 на юге — область Айсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо
 на западе — Тихий океан

География 

Область можно разделить на 2 зоны, разделенных проливом Чакао. Северная зона, совпадающая с границами провинций Осорно и Льянкиуэ, находится в пределах долины между Береговой Кордильерой и Андами. В южной зоне геологическое продолжение этой долины покрыто морем, что порождает в том районе большое количество фьордов, заливов, проливов и островов. Архипелаг Чилоэ является продолжением Береговой Кордильеры в южной зоне.

Климат умеренный морской, среднегодовая температура колеблется в относительно узком диапазоне. Среднегодовое количество осадков высоко, от 1600 мм на побережье океана до 2500 мм на наветренных склонах Анд.

Регион изобилует реками и озерами. Крупнейшие реки – Петроуэ, Ельчо, Пуэло, Палена. Основной особенностью региона является большое количество озер (исп. Los Lagos – земля озер), наиболее крупные из них – Тодос-лос-Сантос, Льянкиуэ, Пуеуэ, Рупанко.

В области находится большое количество вулканов: Осорно, Кальбуко, Корковадо, Пунтиагудо и др.

История

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население области составляет:

Крупнейшие населённые пункты 
 Пуэрто-Монт — 175 938 чел. (2002)
 Осорно — 145 475 чел. (2002)
 Анкуд — 39 946 чел. (2002)
 Кастро — 39 366 чел. (2002)
 Пуэрто-Варас — 32 912 чел. (2002)

Административное деление

Примечания 

Области Чили